

Sigle 
 ITL – Ispettorato Territoriale del Lavoro

Codici 
 itl – codice ISO 639-3 della lingua itelmena
 ITL – vecchio codice valutario ISO 4217 della Lira italiana (sostituita dall'Euro), ex valuta dell'Italia